(492) Гизмонда () — астероид главного пояса, который входит в состав семейства Фемиды. Он был открыт 3 сентября 1902 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг в Германии и назван в честь Гисмонды, персонажа «Новеллы о Гисмонде» из «Декамерона» Бокаччо.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Фемиды
Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 40 до 100 км